Canchy, commune française du Calvados
 Canchy, commune française de la Somme

Canchy
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France